Ahlsburg ist der Name von

 Ahlsburg (Burg), Burg nahe Stapelburg im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ahlsburg (Höhenzug), Höhenzug im Leinebergland bei Moringen, Landkreis Northeim, Niedersachsen
Siehe auch:
Ahlburg